Келвин Андре «Си Джей» Майлз-младший (; род. 18 марта 1987 года в Далласе, Техас) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА.

Профессиональная карьера 
Майлз решил не поступать в Техасский университет в Остине после того, как был выбран во втором раунде драфта 2005 года «Ютой Джаз». После подписания контракта Си Джей официально стал самым молодым игроком в истории Юты. Первые два сезона большую часть времени Майлз провёл в командах Д-лиги. В летнем межсезонье 2008 года получил предложение от «Оклахома-Сити Тандер» на сумму 14,8 миллионов долларов за 4 года. Однако «Юта» воспользовалась статусом неограниченного свободного агента, повторив предложение «Тандер» и оставила игрока в своём составе. 8 августа 2012 года в качестве свободного агента Си Джей перешёл в «Кливленд Кавальерс».

11 июля 2014 года Майлз перешёл в «Индиана Пэйсерс», подписав контракт на четыре года.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Альбукерке Тандербёрдс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Джи-Лига НБА Игнайт»
Игроки «Бостон Селтикс»